Мене́-Планш () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Южный Исудён.

Коммуна расположена на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 120 км на юг от Орлеана, 21 км на восток от Шатору.

Население 

Население — 198 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini